Рейвичяйское староство () — одно из 9 староств Мажейкяйского района, Тельшяйского уезда Литвы. Административный центр — город Мажейкяй.

География 
Расположено на севере Литвы, в Средне-Вянтской низменности, в северной части Мажейкяйского района.

Граничит с Мажейкяйским староством на юге, Мажейкяйским апилинкским — на северо-западе, севере и северо-востоке, Жидикайским — на западе, Лайжувским — на востоке, и Эзерской волостью Салдусского края Латвии — на севере.

Население 
Рейвичяйское староство включает в себя местечко Ляцкава и 11 деревень.

Примечания 

Староства Мажейкяйского района